André Luís Francisco de Souza, mais conhecido como André Carioca (Rio de Janeiro, 5 de julho de 1981), é um futebolista brasileiro que atua como meia. Atualmente, joga pelo .

Ligações externas 
Ogol

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Sport Club Corinthians Paulista
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do Clube de Futebol Estrela da Amadora
Futebolistas do Sport Club do Recife
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas do Brusque Futebol Clube
Futebolistas do Sertãozinho Futebol Clube
Futebolistas do Club Alianza Lima